Trattato di Vilnius (31 agosto 1559) – trattato siglato fra l'Ordine livoniano e la Lituania riguardante la protezione del granduca Sigismondo II Augusto sull'ordine livoniano
 Trattato di Vilnius (28 novembre 1561) – trattato siglato fra l'Ordine livoniano e la Lituania per la sottomissione della parte della Livonia non appartenente alla Svezia ed alla Danimarca (ad eccezione della città di Riga) a Sigismondo II Augusto, re di Polonia e granduca di Lituania.